Tanums kyrka kan syfta på:

 Tanums kyrka, Bohuslän – en kyrka i Bohuslän
 Tanums kyrka, Akershus – en kyrka i Akershus
 Tanums kyrka, Vestfold – en kyrka i Vestfold